Cardinal von Widdern ist der Familienname folgender Personen: